Danti ist der Familienname folgender Personen:

 Ignazio Danti (1536–1586; Pellegrino Rainaldi Danti), italienischer Mathematiker, Astronom und Kosmologe und Kartograph
 Nicola Danti (* 1966), Politiker
 Vincenzo Danti (1530–1576), Bruder von Ignazio Danti, italienischer Bildhauer, Goldschmied, Militärarchitekt und Poet der Florentiner Schule

Danti ist der Künstlername von
 Daniele Lazzarin (* 1981), italienischer Rapper und Sänger, siehe Two Fingerz